De Kok, een molen in Warmond
Irene de Kok, een Nederlands judoka
Gert de Kok, een Nederlands politicus
Ton de Kok, een Nederlands politicus
Jac de Kok, een Nederlands ontwerper en vormgever